

Nederlandse personen
 Boudewijn van Houten (1939), schrijver
 Carice van Houten (1976), actrice
 Casparus van Houten sr. (1770-1858), chocoladeproducent 
 Casparus van Houten jr. (1844-1901), chocoladeproducent (zoon van Coenraad)
 Coenraad van Houten (1801-1887), chocoladeproducent (zoon van Casparus sr.)
 Cornelis Johannes van Houten (1920-2002), Nederlands astronoom
 Frans van Houten (1960), topfunctionaris
 Hans van Houten (politicus) (1907-1996), politicus
 Harm van Houten (1892-1952), politicus
 Herman van Houten (1906-1996), nationaalsocialist
 Ingrid van Houten-Groeneveld (1921), Nederlands astronoom
 Jelka van Houten (1978), actrice, zangeres
 Marius Cornelis van Houten (1879-1953), militair en museumdirecteur
 Reinier van Houten (1908-1983), uitgever
 Rudy van Houten (1934-2004), pianist en componist
 Samuel van Houten (1837-1930), politicus, bekend van de kinderwet
 Sientje van Houten (1834-1909), kunstschilderes
 Theodore van Houten (1952-2016), Nederlands-Brits schrijver, journalist, vertaler, producent en programmamaker
 Willem van Houten (1778-1857), ondernemer en uitvinder

Fictieve personen
Personages uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden
 Augusta van Houten
 Frits van Houten 
 Hans van Houten
 Jack van Houten
 Wiet van Houten
 Kirk Van Houten, personage uit The Simpsons
 Jack van Houten, personage uit De Hel van '63
 Luann Van Houten, personage uit The Simpsons
 Mark van Houten, personage uit Bureau Kruislaan
 Milhouse Van Houten, personage uit The Simpsons
 Stan van Houten, personage uit SpangaS

Fictieve stamboom
 Familie Van Houten, stamboom van de familie van Houten uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden

Zaken
 CSG Ulbe van Houten, Nederlandse scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
 Kinderwetje van Van Houten, Nederlandse wet tegen de kinderarbeid
 Van Houten (chocoladefabriek), de cacaofabriek van Casparus sr., Coenraad en Casparus jr. van Houten